Antalya – miasto w Turcji
 Antalya – prowincja w Turcji
 Antalya – zatoka na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Turcji
 Antalya – turecki torpedowiec z początku XX wieku